En  :

 Dobrów, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 Dobrów, un village dans la voïvodie de Mazovie.
 Dobrów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.